Кругляны  — топоним:

Беларусь 
 Кругляны — деревня, Мошканский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Кругляны — деревня, Квасовский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область